Die Football League Third Division 1999/2000 war die achte Saison der Football League Third Division als nur noch vierthöchste englische Fußballliga und 42. Viertligaspielzeit insgesamt.

Die drei bestplatzierten Vereine Swansea City, Rotherham United und Northampton Town stiegen direkt in die Football League Second Division auf. Die Vereine auf den Plätzen vier bis sieben ermittelten im Play-off-Modus den vierten Aufsteiger. Hierbei setzte sich der FC Darlington durch.

Chester City stieg als Tabellenletzter in die Football Conference und wurde in der folgenden Saison durch den Meister der Football Conference, Kidderminster Harriers ersetzt.


Abschlusstabelle

Play-off-Runde

Weblinks 
 English Football League Tables
 English Leading Goalscorers rsssf.com

1999/00
Fußballsaison 1999/2000